Suscinio est un toponyme de Bretagne, dont plusieurs édifices portent le nom :

 Château de Suscinio (ou domaine de Suscinio) dans la commune de Sarzeau, en Morbihan ;

 Château de Suscinio à Ploujean dans la commune de Morlaix, en Finistère ;

 Lycée agricole de Suscinio dans la commune de Morlaix, en Finistère ;

Voir également:

 Marais de Suscinio, ensemble de marais salants dans la commune de Sarzeau, en Morbihan.

 Jardin botanique de Suscinio à Ploujean dans la commune de Morlaix, en Finistère. Le jardin ne bénéficie plus d'un entretien régulier en 2018.